Bremerholm er navnet på flere danske lokaliteter
 Bremerholm (København) – det nuværende Gammelholm.
 Bremerholm (københavnsk gade) – Gade i Middelalderbyen i København
 Bremerholm (Assens Kommune) – bebyggelse i Skydebjerg Sogn, Assens Kommune
 Bremerholm (Århus) – et mindre naturområde ved Holmstrupgård vest for Århus